Мировское () — исторический район Кривого Рога, бывший посёлок городского типа Криворожского городского совета.

Посёлок ликвидирован в 1997 году, включён в состав Кривого Рога, является частью Терновского района.

Код КОАТУУ — 1211067400. Население по данным 1980 года составляло 7 тыс человек, на 1982 год — 4,1 тыс человек.

Географическое положение 
Мировское находится на расстоянии в 1 км от села Красная Балка и в 6-ти км от центральных улиц Кривого Рога.
Рядом проходит железная дорога, станция Грековатая.

История 
 1958 — основан как посёлок строителей Центрального горно-обогатительного комбината;
 1997 — посёлок ликвидирован, включён в черту Кривого Рога.

Экономика 
 Центральный горно-обогатительный комбинат.
 СИЗО № 4.

Источники 
 Українська радянська енциклопедія: У 12 т. 2-е вид. / : Головна редакція Української радянської енциклопедії. Т.6: Куликів-Мікроклімат. — 1981. — 552 с. — С. 505.
 История Городов и Сёл Украинской ССР (в 26 томах). Том Днепропетровская область.
 Мирівське // Етимологічний словник топонімів України / В. В. Лучик; відп. ред. В. Г. Скляренко. — : Академія, 2014. — 544 с. — С. 327. ISBN 978-966-580-345-4.

Ссылки 
 Мировское на Викимапии.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Криворожского городского совета
Бывшие посёлки городского типа Украины
Населённые пункты, основанные в 1958 году
Населённые пункты, упразднённые в 1997 году
Населённые пункты, вошедшие в состав Кривого Рога
Появились в 1958 году на Украине